Світличненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Світличненська сільська рада — Харківська область, Золочівський район
 Світличненська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район